El nom Santiago Álvarez fa referència a:

 Santiago Álvarez Román (1919-1998), cineasta cubà.
 Santiago Álvarez Gómez (1913-2002), polític gallec.
 Santiago Leandro Álvarez (1987), futbolista argentí.
 Santiago Álvarez Fourcade (1994), jugador de rugbi argentí.
 Santiago Virata Álvarez (1872-1930), general filipí